Ludvig Hannibal Krieger er navnet på flere personer:

 Ludvig Hannibal Krieger (1774-1825) – dansk major
 Ludvig Hannibal Krieger (1822-1874) – dansk oberst og kammerherre